Contrepoint peut désigner :
 le contrepoint rigoureux, (généralement appelé contrepoint), forme d'écriture musicale qui consiste en la superposition organisée de lignes mélodiques distinctes ;
 Contrepoint, roman d'Aldous Huxley paru en 1928 ;
 le prix Contrepoint, un prix littéraire fondé en 1971 ;
 Contrepoint, une revue intellectuelle française, ancêtre de Commentaire. Disparue en 1978, elle est republiée temporairement dans les années 1980 sur une autre ligne éditoriale
 Contrepoints, journal libéral en ligne

Voir aussi 
 Trois contrepoints, composition de musique de chambre d'Arthur Honegger.